

Architettura 
 Cimitero di Allegheny – cimitero di Pittsburgh, negli Stati Uniti d'America

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Allegheny – fiume
 Allegheny – township della Contea di Blair, Pennsylvania
 Allegheny – township della Contea di Butler, Pennsylvania
 Allegheny – township della Contea di Cambria, Pennsylvania
 Allegheny – township della Contea di Somerset, Pennsylvania
 Allegheny – township della Contea di Venango, Pennsylvania
 Allegheny – township della Contea di Westmoreland, Pennsylvania
 Contea di Allegheny – suddivisione amministrativa della Pennsylvania
 Monti Allegheny – parte della catena montuosa degli Appalachi

Ferrovie
 2-6-6-6 "Allegheny": tipo di locomotiva a vapore costruita dalla Lima Locomotive Company negli anni 1930